RouteNote es un sello discográfico independiente, con sede central en el Reino Unido y fundado en 2007.

Detalles 
Es un sello independiente creado con la finalidad de ayudar a nuevos artistas a publicar sus producciones sin mediar con algún agregador de contenido o una discográfica ya establecida. Los servicios de RouteNote permiten distribuir todas las producciones de un artista a las mayores plataformas de venta digital de música, tales como iTunes, Spotify y Amazon.

Los servicios de publicación y distribución de contenido en RouteNote se pueden dar en dos modalidades: la primera es totalmente gratuita para el artista y en esta el músico puede cargar su contenido al sitio y de las ganancias obtenidas de Bhargav Polara la producción, un porcentaje será para la entidad y el resto será para el artista o sello. En la segunda modalidad el artista o sello paga una membresía anual a RouteNote y las ganancias de todas las producciones son para el artista o sello.

La plataforma permite cargar contenido en formato MP3 de alta calidad (sobre 192 Kbps) y archivos FLAC.

Modo de Funcionamiento 
RouteNote es un medio de publicación de contenido abierto a todos. La mecánica de publicación es la siguiente: Cuando ya se tiene listo el material para publicar se ingresa al sitio web y se entra a una cuenta privada del usuario (el artista o sello). Al ingresar se da la opción de ingresar un nuevo lanzamiento, para ello otorgan un código UPC para el registro del nuevo lanzamiento, aunque también el usuario puede colocar uno propio. Seguidamente se ingresan los datos básicos del lanzamiento como el artista, el título del lanzamiento, año, portada y otros datos. También se deben ingresar datos sobre el copyright de la música y el nombre del sello discográfico en caso de tener, sin embargo si el artista es totalmente independiente puede colocar su nombre. Posteriormente se procede a subir el contenido, cuando esta etapa está completa se deben llenar los datos de cada tema con el título, subtítulo y/o artistas que participan en cada track. Finalmente se seleccionan las tiendas en línea en las que se desea que el contenido aparezca y por último aceptar los términos y condiciones.

Luego de esto existe un periodo de aprobación —de dos semanas a un mes— en la cual moderadores del sitio analizan el contenido y si cumple con las condiciones será publicado. El período mínimo para publicar un álbum o single es de un mes.

Ganancias y Pagos 
Al momento de ingresar a este portal es necesario contar con una cuenta de PayPal para recibir las ganancias. Los pagos se realizan cuando el artista ya tenga acumulados US$50 o más en su cuenta y estos serán pagados en la quincena del segundo mes siguiente al último estado de cuenta.

Servicios 
Entre los servicios de RouteNote están la Distribución de música digital, servicios en línea de sellos y gestión, oportunidades de red en YouTube y oportunidades de red en SoundCloud.

Tiendas 
RouteNote cuenta con un servicio de distribución en las principales plataformas de venta digital de música en internet. La siguiente es una lista con todas las tiendas onlines en las que RouteNote distribuye contenido:
 iTunes (Streaming / Descarga)
 iMusic (Streaming)
 Spotify (Streaming / Descarga)
 YouTube (Video Streaming)
 YouTube Music (Streaming)
 Amazon (Streaming / Descarga)
 Deezer (Streaming / Descarga)
 Claro Música (Streaming / Descarga)
 Tidal (Streaming)
 eMusic (Descarga)

 Napster (Streaming)
 Facebook (Streaming)
 iHeartRadio (Streaming)
 Soundcloud (Streaming)
 Anghami (Streaming / Descarga)
 Gracenote (Streaming)
 Kanjian (Streaming)
 Pandora (Streaming)
 MelOn (Streaming / Download)
 Qobuz (Streaming / Descarga)

Anteriormente, Routenote distribuía a tiendas como Groove Music o 7Digital.
Además, el mismo sello cuenta con una tienda propia llamada RouteNote Direct, o simplemente RN Direct.

Equipo de RouteNote 

 Steven Finch — CEO Routenote
 James Bennet — COO Routenote
 Liam Colclough — YouTube Network Manager
 Nick Croucher — Business Development and Artist Management
 Sam Sweeney — SoundCloud Network Manager
 Tom Newman — Outertone Label Management
 Lucy Alexander — Lead Creative
 Luke Evans — Junior Creative
 Jacca Cock — Digital Content Producer
 Alex Lethbridge — Lead Artist Communication and Support
 Kelly Bartram — Artist Communication and Support

 Katie McConnell — Artist Communication and Support
 Sam Randall — Lead Quality Control
 Bryn Oldfield — Quality Control
 Ed Pipkin — Quality Control and Content Operations
 Jordan Jane — Content Operations
 Lee Matthews — Quality Control
 Tanith Cherrie-Weal — Quality Control
 Marlon Mansell-Jones — Content Operations
 George Batey — Content Operations
 John Steppens — Content Operations
 Simon Zverko — Content Operations
 Jamie Chown — Content Operations

Enlaces externos 
 RouteNote: Sell Your Music Online - Digital Music Distribution - Promotion - Publishing

Referencias